Garrett puede hacer referencia a:
 Localidades:
 Garrett (Illinois)
 Garrett (Indiana)
 Garrett (Pensilvania)
 Garrett (Washington)
 Garrett Park, población de los Estados Unidos en el estado de Maryland.

Personas:
 Almeida Garrett (Oporto, 1799— 1854), escritor portugués del Romanticismo.
 Pat Garrett (1850 - 1908), conocido por matar a Billy el Niño.
 Robert Garrett (Baltimore, 1875 - 1961), atleta estadounidense.
 Garrett Hedlund, actor estadounidense.
 Sean Garrett, cantautor y productor musical estadounidense.
 Brad Garrett, actor y comediante estadounidense.
 David Garrett, violinista alemán.
 Elizabeth Garrett Anderson, doctora británica.
 Garrett Birkhoff, matemático estadounidense.
 Beau Garrett, actriz y modelo estadounidense.
 Betty Garrett, actriz, cantante y bailarina estadounidense.
 Leif Garrett, actor y cantante estadounidense.
 Garrett Morris, actor y humorista estadounidense.

Otros usos:
 Garrett Hill, estación de metro Radnor, Pensilvania.
 Garrett TFE731, familia de motores para aviones.